Příjmení Stapleton nese více různých osobností:

 Craig Roberts Stapleton (* 1945) – americký manažer a diplomat
 Frank Stapleton (* 1956) – irský fotbalista
 Chris Stapleton (* 1978) – americký zpěvák, kytarista a skladatel

Externí odkazy